— железнодорожная станция, принадлежащая Keio Corporation и расположенная в городе Тёфу. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Линии 
Через станцию проходят Линия Кэйо и Сагамихара.

Планировка станции 
4 пути и 2 островных платформы на наземном уровне.

Близлежащие станции

Примечания